Adolf Bergman – tiratore di fune svedese
 Alan Bergman – paroliere statunitense, marito di Marilyn Bergman
 Andrew Bergman – scrittore, sceneggiatore e regista statunitense
 Bo Bergman – poeta svedese
 Carl Johan Bergman – ex biatleta svedese
 Emil "Nacka" Bergman – hockeista su ghiaccio svedese
 Eva Bergman – regista svedese
 Henry Bergman – attore statunitense
 Hjalmar Bergman – scrittore e sceneggiatore svedese
 Ingmar Bergman – regista svedese
 Ingrid Bergman – attrice svedese
 Jack Bergman – politico statunitense
 Marilyn Bergman – paroliera statunitense, moglie di Alan Bergman
 Mary Kay Bergman – doppiatrice statunitense
 Ronen Bergman – giornalista investigativo israeliano
 Sigge Bergman – sciatore alpino, giornalista e dirigente sportivo svedese
 Torbern Olof Bergman – chimico e mineralogista svedese
 Vera Bergman, pseudonimo di Vera von Bergman – attrice tedesca

Altro
 Bergman – comune dell'Arkansas

Pagine correlate
 Bergmann
 Berkman
 Ingrid Bergman